Nederlands persoon
 Bob Goudzwaard, Nederlands econoom (1934–)
 Maarten Goudzwaard, JA21-politicus